Catherine Portevin (1962-), journaliste française ;
 Hippolyte Portevin (1854-1935), architecte et ingénieur civil français.